Glyngøre (plaats), plaats in Denemarken
 Glyngøre (parochie), parochie in Denemarken